WSD steht für:

 Wasser- und Schifffahrtsdirektion in Deutschland
 WSD Pro Child e. V., ein gemeinnütziger Verein zur Gewaltprävention in der Schule
 Web Services for Devices, ein Microsoft-Standard für Geräte, die Netzwerk-Dienste anbieten

WSD